

Зелений Дол — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Зелений Дол — селище, Октябрський район, Оренбурзька область
 Зелений Дол — село, Петропавловський район, Алтайський край
 Зелений Дол — селище, Поріцький район, Чувашія